Sarcey puede referirse a: 

 Sarcey, comuna francesa situada en Alto Marne.
 Sarcey, comuna francesa situada en Ródano.